Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1990 () проводился в городе Су-Сент-Мари (Онтарио) c 4 по 11 марта 1990 года. Турнир проводился в 61-й раз. В Онтарио чемпионат проводился в 25-й раз, в Су-Сент-Мари — в 1-й раз.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на , который проходил в апреле 1990 в городе Вестерос (Швеция).

В турнире приняло участие 12 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (7-й раз в истории чемпионатов) команда, представляющая провинцию Онтарио (для команды скипа Эда Вереника это была 2-я победа), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Нью-Брансуик (скип Jim Sullivan). Бронзовые медали завоевала команда, представляющая провинцию Северная Онтарио (скип Al Harnden).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по неполной олимпийской системе: сначала в полуфинале встречаются команды, занявшие на групповом этапе 2-е и 3-е место. Проигравший в полуфинале занимает общее 3-е место. В финале встречаются победитель полуфинала и команда, занявшая на групповом этапе 1-е место.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  команды, выходящие в плей-офф
  команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 3-го места

Тай-брейк

Плей-офф

Полуфинал

Финал

Итоговая классификация 

  команда, на чемпионате мира 1990 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется команда «всех звёзд».

 Ross Harstone Sportsmanship Award
(Приз имени Росса Хардстона за воплощение спортивного духа)
  Craig Lepine

Примечания

Ссылки 
 CCA Stats Archive - 1990 Labatt Brier

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1990

1990
Спорт в Канаде в 1990 году
Спортивные соревнования в Онтарио
Март 1990 года